Missing Millions – film del 1922 diretto da Joseph Henabery
Missing Millions – documentario del 2003 diretto da Phillip Tanner

Missing Millions – serie tv del 2011